{| class="infobox vcard" style="font-size:90%; width:21em; text-align:left;"
Veliki muftija

Veliki muftijaBujar Spahiu
|-
!
!Osnovano1923.
SjedišteTirana 
Jurisdikcija Albanija 
Službena stranica:      https://kmsh.al/
|}

Veliki muftija (alb.: Kryemyftiu) je naslov za najvišeg vjerskog autoriteta muslimana u Albaniji. Sjedište velikog muftije je u Tirani.

Trenutni veliki muftija je Bujar Spahiu koji je na ovoj dužnosti od 2019. godine.

Velike muftije

Vanjske poveznice 
 Službena stranica

Sunizam
Religija u Albaniji